Евгений Черняев:
 Черняев, Евгений Александрович (1921—1992) — советский художник кино.
 Черняев, Евгений Сергеевич (род. 1955) — командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2», Герой Российской Федерации.